Кос Михайло — українське ім'я та прізвище. Відомі носії:
 Кос Михайло — перший українець лікар-офтальмолог у Галичині
 Кос Михайло — інженер-механік
Сторінки зі списками однофамільців-тезок